Ени́-Сала́ () — название населённых пунктов в Крыму:

 Ени-Сала — название села Чайковское в Симферопольском районе Крыма до 1948 года.
 Ени-Сала — название села Красносёловка в Белогорском районе Крыма до 1945 года.
 Ени-Сала — одно из названий села Новополье в Бахчисарайском районе Крыма до 1945 года.
 Ени-Сала — прежнее название села Рогово в Красногвардейском районе Крыма.

Другое 
 Ени-Сала — река в Крыму, правый приток Ангары

См. также 
 Топонимия Крыма#Е